A 12 113-as számú mellékút egy öt számjegyű, 700 méter hosszú mellékút Pest megye legészakibb vidékein, a Börzsöny hegység nyugati részén. Vámosmikola közigazgatási területén ágazik ki az 1201-es útból, annak 19+300-as kilométerszelvénye közelében, délnyugati irányban. Eredetileg az Ipoly túlsó partján fekvő Ipolypásztóra vezethetett, erre utal az iránya mellett a települési neve is: Pásztói utca. Ma kevéssel nyúlik túl a település utolsó délnyugati házain, kilométer-számozása a 0+700-as szelvénnyel ér véget.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 12.

Jegyzetek

12113
Börzsöny